UKY steht für:
 Kansai Airport (IATA-Code), Flughafen von Kyōto, Japan

uky steht für:
 Kuuk Yak (ISO-639-3-Code), eine der Paman-Sprachen innerhalb der Australischen Sprachen

Abkürzung